Евгений Демьянович Шендрик (род. 8 августа 1960 года, станица Роговская, Тимашёвский район, Краснодарский край) — Герой Российской Федерации, полковник.

Биография 

Евгений Демьянович Шендрик родился 8 августа 1960 года в станице Роговской Тимашёвского района Краснодарского края.Кубанский солдат.

Окончил среднюю школу № 15 станицы Роговской (Роговское сельское поселение, Тимашёвский район, Краснодарский край), а в 1983 году — факультет № 1 «Стартовых и технических комплексов ракет» Серпуховского высшего командно-инженерного училища ракетных войск имени Ленинского комсомола (ныне — Серпуховский военный институт ракетных войск), после чего служил в ракетных войсках стратегического назначения.

С 1995 по 2010 год работал сотрудником Управления «А» («Альфа»). На этой должности участвовал в выполнении специальных заданий на территории Северного Кавказа.

Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Евгению Демьяновичу Шендрику присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

До 2010 года был заместителем регионального подразделения Управления «А» ЦСН ФСБ России, после чего вышел в запас и работал директором холдинга безопасности «Нева», предоставляющего услуги охраны на территории Краснодарского края. 

В 2013 году был выбран на должность председателя Совета ветеранов Краснодарского края

Живёт и работает в Краснодаре. Ведёт активную патриотическую работу среди молодёжи, ветеранов и населения Краснодарского края.

В 2011 году принял участие в выборах в Государственную думу VI созыва по федеральному списку партии «Единая Россия».

Награды 

 Орден Мужества (1996);
 Медаль Жукова (1999);
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996);
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988);
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСБ) 1-й и 2-й степени;
 Медаль «За участие в контртеррористической операции» (ФСБ);
 Медаль «За безупречную службу» 3 степени;
 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 2 степени.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Депутат Шендрик Е. Д.
 Е. Шендрик
 Региональное отделение «Единой России» 

Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Персоналии:Краснодарский край
Сотрудники группы «Альфа»
Руководители ветеранских организаций Краснодарского края
Члены «Единой России»